Чуаданга:
 Чуаданга — город и муниципалитет на западе Бангладеш, административный центр одноимённого округа.
 Чуаданга — округ на западе Бангладеш, в области Кхулна.